Mistrzostwa Europy IFSA Strongman 2005 – doroczne, indywidualne zawody europejskich siłaczy federacji IFSA.

Data: 16, 17 lipca 2005 r.
Miejsce: Ryga 

WYNIKI ZAWODÓW:

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy Strongman 2005
 Mistrzostwa Świata IFSA Strongman 2005
 Mistrzostwa Świata Strongman 2005

Przypisy 

Zawody strongman
2005 w zawodach strongman
2005 na Łotwie
Sport w Rydze